Милецкий — фамилия. Известные носители:
 Милецкий, Авраам Моисеевич (1918—2004) — советский и израильский архитектор, педагог.
 Милецкий, Вениамин Михайлович (1918—1993) — Герой Советского Союза.
 Милецкий, Мечислав (1907—1988) — польский актёр.